Горя́чев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Горячев, Алексей Андреевич (1917—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Горячев, Валерий Сергеевич (род. 1952) — депутат Государственной думы.
 Горячев, Василий Иванович (род.19??) — генерал-майор полиции.
 Горячев, Василий Матвеевич (1906—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Горячев, Виктор Фёдорович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Горячев, Виталий Андрианович (1936—2017) — советский и российский учёный, генеральный директор Государственного НИИ гражданской авиации.
 
 Горячев, Даниил Олегович (род. 1995) — российский кёрлингист.
 Горячев, Евгений Васильевич (род. 1953) — игрок в хоккей с мячом.
 Горячев, Елисей Иванович (1892—1938) — советский комкор.
 
 Горячев, Игорь Валентинович (род. 1975) — казахстанский футболист.
 Горячев, Илья Витальевич (род. 1982) — российский преступник.
 Горячев, Марк Леонидович  (род. 1954) — депутат Госдумы РФ.
 
 
 Горячев, Павел Иванович (1895—1968) — Герой Советского Союза.
 Горячев, Порфирий Владимирович (1908—1997) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 
 Горячев, Фёдор Степанович (1905—1996) — советский государственный деятель, первый секретарь Тюменского, Калининского и Новосибирского обкомов КПСС. Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Горячёв
 «Горячев и другие» — российский телесериал. 
 
 Горячих, Вениамин Петрович